Burton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burton Township (Adams County, Illinois)
 Burton Township (McHenry County, Illinois)
 Burton Township (Minnesota)
 Burton Township (Missouri)
 Burton Township (Ohio)
 Burton Township (Oklahoma)